Крысько — фамилия.

Известные носители
 Крысько, Антон Вадимович (род. 1967) — доктор физико-математических наук, профессор кафедры Прикладная математика и Системный анализ, Саратовского государственного технического университета.
 
 Крысько, Владимир Гаврилович (род. 1949) — советский и российский психолог. Доктор психологических наук, профессор.
 Крысько, Тимофей Васильевич (Василь Витка) (1911—1996) — белорусский советский поэт, драматург, классик белорусской детской литературы, заслуженный деятель культуры Белорусской ССР.